Agostinho Pestana da Silva Neto (Juiz de Fora, 1928 — 3 de maio de 2008) foi um político brasileiro. Foi prefeito da cidade mineira de Juiz de Fora de 31 de janeiro de 1971 a 31 de janeiro de 1973, tendo com antecessor e sucessor Itamar Franco, de quem era vice.

Ligações externas
 Página oficial da Prefeitura de Juiz de Fora

Alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora
Prefeitos de Juiz de Fora
Naturais de Juiz de Fora
Mortos em 2008